Het Distinguished Service Cross (Groot-Brittannië)
Het Distinguished Service Cross (Verenigde Staten)